Тихое — название населённых пунктов:

Россия 
 Тихое — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Тихое — посёлок в Надеждинском районе Приморского края.
 Тихое — село в Макаровском районе Сахалинской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Тихое — исчезнувший посёлок в Черноморском районе.

Украина 
 Тихое (до 2016 г. — Кировское) — село, Васильковском районе Днепропетровской области.
 Тихое — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Тихое — посёлок в Пятихатском районе Днепропетровской области, ликвидирован в 1987 году.
 Тихое — посёлок в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Тихое (до 2016 г. — Чапаево) — село в Беляевском районе Одесской области.
 Тихое — село в Костопольском районе Ровненской области.
 Тихое — посёлок в Волчанском районе Харьковской области.
 Тихое — село в Прилукском районе Черниговской области.

Озёра 
 Тихое — озеро в Менской городской общине Черниговской области.
 Тихое — озеро в Сосницкой поселковой общине Черниговской области.